Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 1986/87 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg der TSV Bayer Dormagen, aus der Staffel Süd die SG Wallau/Massenheim und TuSpo Nürnberg in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TSV Bayer Dormagen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SG Weiche-Handewitt und VfL Hameln.

Absteiger in die Regionalligen: TSV Verden, Reinickendorfer Füchse und VfL Bad Schwartau.
Aufsteiger aus den Regionalligen: MTV/PSV Braunschweig und OSC 04 Rheinhausen.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SG Wallau/Massenheim und TuSpo Nürnberg.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: TuS Schutterwald.

Absteiger in die Regionalligen: TSV Tempelhof-Mariendorf und SG Köndringen/Teningen.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Berliner SV 92, SG Stuttgart-Scharnhausen und TV Niederwürzbach.

Entscheidungen 

Handballsaison 1986/87
1986